Waite kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Waite (udde),

USA 

 Waite (ort), Maine, Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar